Szystowski:
 Czesław Szystowski
 Franciszek Szystowski